Medea in Corinto – libretto di Felice Romani
Medea in Corinto – opera di Johann Simon Mayr del 1813 su libretto di Felice Romani
 Medea in Corinto – opera di Prospero Selli del 1839 su libretto di Felice Romani

Corinto